Меда́ль Діра́ка () — декілька різних наукових нагород у галузі теоретичної фізики, математики й теоретичної хімії, пов'язані з іменем фізика-теоретика Поля Дірака:
  () — перша з нагород з іменем Дірака за розвиток теоретичної фізики, яку з 1979 року присуджує Університет Нового Південного Уельсу (UNSW, Сідней, Австралія) спільно з  (AIP) з нагоди публічної лекції Дірака (1975), яка проводиться щорічно.
 Медаль Дірака () — щорічна наукова нагорода від Міжнародного центру теоретичної фізики (ICTP), що вручається pа значний внесок у розвиток теоретичної фізики з 1985 року на честь Поля Дірака у день його народження — 8 серпня.
 Медаль і премія Дірака () — щорічна наукова нагорода від Інституту фізики (IOP), яка вручається з 1987 року за видатний внесок у теоретичну фізику, що включає також математичні та обчислювальні методи.
  () — щорічна наукова нагорода від  (WATOC), яка вручається з 1998 року видатним хімікам у світі віком до 40 років.

Примітки